Compagnie générale immobilière peut faire référence à : 
 la Compagnie générale immobilière, une entreprise française, créée en 1854 par Moïse Polydore Millaud, qui a notamment participé aux transformations de Paris sous le Second Empire ; 
 la Compagnie générale immobilière, une entreprise marocaine, créée en 1960, opérant dans le secteur du bâtiment, et filiale du groupe CDG.